Доминик Фумуса (; род. 13 сентября 1969) — американский актёр театра и кино, наиболее известный по роли в комедийно-драматическом сериале Showtime «Сестра Джеки».

Ранняя жизнь 
Фумуса родился в Висконсине в большой семье, будучи одним из 10 детей. Он окончил среднюю школу Макфарленда в 1987 году. Затем он изучал политологию в университете Лоуренса, где он получил степень бакалавра, а также степень магистра в области изящных искусств от Иллинойсского университета в 1994 году.

Карьера 
Фумуса начал свою актёрскую карьеру в Чикагском театре, прежде чем переехать в Нью-Йорк и сделать свой дебют на Бродвее в 1998 году в постановке «Ждать до темноты», вместе с Марисой Томей и Квентином Тарантино. На Бродвейской сцене он играл в таких пьесах как «Возьми меня» и «Плёнка». Ранее у него была повторяющаяся роль в мыльной опере «Как вращается мир», также он появился в роли бывшего парня Кэрри Брэдшоу, Джима, в эпизоде сериала HBO «Секс в большом городе». В 2016 году он появился в фильме Майкла Бэя «13 часов: Тайные солдаты Бенгази».

Фумуса исполнил роль агента ФБР Рэя Конлина в шестом сезоне в драматическом сериале Showtime «Родина».

Личная жизнь 
Родители Фумусы — Клара и Питер Фумуса. Он женился на актрисе театра Илане Левайн; у них двое детей. Фумуса принял иудаизм, религию своей жены.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры телевидения США
Актёры театра США
Киноактёры США